Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2007 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 13 au 15 juillet 2007 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final des MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

2007
Événement sportif en Saxe
Allemagne
Sport en Allemagne en 2007
Sport en juillet 2007